A 2006-os labdarúgó-világbajnokságon a F csoport mérkőzéseit június 12. és június 22-e között játszották. Brazília nyerte meg, a második helyet Ausztrália szerezte meg. Horvátország és az Japán kiesett. A mérkőzéseken összesen 16 gól esett.

Tabella

Ausztrália vs Japán

Brazília vs Horvátország

Japán vs Horvátország

Brazília vs Ausztrália

Japán vs Brazília

Horvátország vs Ausztrália

Források 
 

Csoport F